Cristina Enriqueta de Hesse-Rheinfels-Rotenburg (Rothenburg, 21 de noviembre de 1717 - Turín, 1 de septiembre de 1778) fue Princesa de Carignano a través de su matrimonio con Luis Víctor de Saboya-Carignano.

Primeros años 
Cristina nació en Rothenburg, el 21 de noviembre de 1717. Fue la última hija del landgrave Ernesto Leopoldo de Hesse-Rotenburg y de Leonor de Löwenstein-Wertheim. Su hermana mayor, Polixena, sería la futura reina de Cerdeña al casarse con Carlos Manuel III de Cerdeña y su otra hermana Carolina se casaría con el primer ministro de Francia, Luis Enrique de Borbón-Condé.

Matrimonio e hijos 
Tras el matrimonio de su hermana, se la comprometió al príncipe Luis Víctor de Saboya-Carignano, hijo mayor e heredero de Víctor Amadeo I de Saboya-Carignano y de María Victoria Francisca de Saboya. Se casaron el 4 de mayo de 1740 y tuvieron nueve hijos:

 Carlota (1742-1794), murió soltera, profesó como monja.
 Víctor Amadeo de Saboya, Príncipe de Carignano (1743-1780), casado con Josefina de Lorena, tuvo descendencia.
 Leopoldina de Saboya (1744-1807), casada con Andrea IV Doria Pamphili Landi, Príncipe de Melfi, tuvo descendencia.
  Polixena de Saboya (1746-1762), murió soltera.
 Gabriela de Saboya (1748-1828), casada con Fernando José, Príncipe de Lobkowicz, tuvo descendencia.
 María Luisa Teresa de Saboya (1749–1792), casada con Luis Alejandro de Borbón, Príncipe de Lamballe, sin descendencia y asesinada durante la Revolución francesa.
 Tomás de Saboya (1751-1753), murió en la infancia.
 Eugenio de Saboya (1753-1785) casado con Isabel Ana Magon Boisgarin, tuvo descendencia.
 Catalina de Saboya (1762-1823), casada con Don Felipe José Francisco Colonna, Príncipe de Paliano, tuvo descendencia.

Muerte 
Cristina murió durante la noche del 1 de septiembre de 1778, en el Palacio Carignano, menos de tres meses antes que su marido. Fue enterrada en la Catedral de Turín, pero luego en 1835, fue trasladada a la Basílica de Superga, durante el reinado de su bisnieto Carlos Alberto, primer rey de Cerdeña de la rama Saboya-Carignano.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nobles italianas del siglo XVIII
Consortes de miembros de la casa de Saboya
Sepultados en la Catedral de Turín
Sepultados en la Basílica de Superga
Nacidos en Hesse
Fallecidos en Turín